Le Péché (Noche de verano), un film italo-espagnol de Jorge Grau sorti en 1963 ;
 Le Péché (الحرام), un film égyptien d'Henri Barakat sorti en 1965 ;
 Le Péché (Грех), un roman russe de Zakhar Prilepine publié en 2007.

Voir aussi